Бирюлёво:

В Москве 
 Бирюлёво — бывшая деревня, располагавшаяся к югу от Москвы, в 1960 году включённая в состав Москвы.
 Бирюлёво — бывший посёлок, располагавшийся к югу от Москвы, в 1960 году включённый в состав Москвы.
 Бирюлёво — дворянская усадьба, располагавшаяся на берегу реки Городня у деревни Бирюлёво, ныне в южном округе Москвы.
 Бирюлёво — строящаяся станция метро Бирюлёвской линии.
 Бирюлёво Западное — район и муниципальное образование в Москве.
 Бирюлёво Восточное — район и муниципальное образование в Москве.
 Бирюлёво-Товарная — железнодорожная станция Павелецкого направления Московской железной дороги, близ неё возник посёлок Бирюлёво.
 Бирюлёво-Пассажирская — железнодорожная платформа в Москве в границах станции Бирюлёво-Товарная.

В Вологодской области 
 Бирюлёво — деревня в Вологодском районе.

См. также 
 Берюлёво